Бестла — богиня у скандинавській міфології, мати Одіна
 Бестла — супутник Сатурна